Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Mary Lou Daniels e Anne White che hanno battuto in finale Elise Burgin e Robin White 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Chris Evert /  Wendy Turnbull (primo turno)
 Zina Garrison /  Lori McNeil (quarti di finale)

 Elise Burgin /  Robin White (finale)
 Bettina Bunge /  Alycia Moulton (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1987